Сая́нский — топоним в Красноярском крае России:

 Саянский — посёлок городского типа в Рыбинском районе, административный центр городского поселения Саянский.
 Саянский — муниципальное образование со статусом городского поселения.
 Саянский перевал — горный перевал в Южно-сибирских горах (Западный Саян).
 Саянский, Леонид Викторович (1889—1945) — российский и советский художник, писатель, журналист.

См. также 
 Саянская
 Саянское
 Саянск (значения)